Onita Pro-Wrestling, kurz Onita Pro, ist der Name einer  japanischen Wrestling-Promotion, die in Tokio, Japan beheimatet ist. Promotor ist Atsushi Onita.

Geschichte 
Die Geschichte der Promotion beginnt 1989, als durch den Wrestler Atsushi Onita die Promotion Frontier Martial Arts Wrestling (FMW) aufgestellt wurde.

Frontier Martial Arts Wrestling 
Die FMW wurde gleich nach ihrer Aufstellung durch ihre gewaltverherrlichende und blutrünstige Auslegung des Pro-Wrestling bekannt. In der FMW wurde in fast jedem ihrer Matches Feuer, Glas und Stacheldraht eingesetzt.

Schnell hatte die Promotion sich die Promotion auf das damals als „Garbage-Wrestling“ bezeichnete Hardcore-Wrestling spezialisiert und arbeitete seit 1995 mit der I. W. A. Japan und der US-amerikanischen ECW zusammen.

Zusammenarbeit mit der ECW 
Die von den Wrestlern Sabu und Mike Awesome zustande gebrachte Zusammenarbeit mit der ECW brachte nun US-amerikanische Wrestling-Größen in die Promotion. So traten neben Awesome, Sabu und dessen Onkel nun auch regelmäßig Terry Funk, Balls Mahoney, Cactus Jack und der Sandman auf. Die FMW brachte aber auch eigene Stars wie Masato Tanaka heraus. 1999 konnte von Seiten der FMW die japanische Promotion World Entertainment Wrestling erworben und eingegliedert werden.

Konkurs der Promotion 
Die FMW stand in Japan vor allem mit der Hardcore-Promotion Big Japan Pro-Wrestling in Konkurrenz. Doch mit dem Verkauf der Promotion an Shoichi Arai sagte man dieser Ende 2001 Kontakte zur Yakuza nach, da die Promotion inzwischen hoch verschuldet war. 

Am 15. Februar 2002 fand die letzte Show der FMW statt, an deren Ende Ligengründer Onita noch einige Worte zu den Fans sprach. Etwas später meldete die Promotion Konkurs an und wurde geschlossen. Shoichi Arai beging drei Monate später in Tokio Selbstmord, indem er sich im Stadtpark erhängte.

Onita FMW / Onita Pro Wrestling 
Bereits kurz nach der Schließung der FMW reaktivierte Atsushi Onita die Promotion am 5. April 2002 unter dem neuen Banner von Onita FMW. Doch konnte die Promotion nicht an die alten Erfolge anknüpfen und geriet zum finanziellen Misserfolg. So stellte Onita den Betrieb am 11. August 2002 wieder ein.

2004 reaktivierte Onita die Promotion unter dem Banner von  Onita Pro-Wrestling erneut und veranstaltet seitdem in unregelmäßigen Abständen.

Literatur 
 Kristian Pope, Ray Whebbe: The Encyclopedia of Professional Wrestling. 100 Years of History, Headlines & Hitmakers, 2. illustrierte Neuauflage, Krause Publications, 2003, ISBN 978-0873-4962-54.
 Scott E. Williams: Hardcore History. The Extremely Unauthorized Story of ECW, Sports Publicing, 2011, ISBN 978-1-61321-041-3.

Wrestlingverband
Unternehmen (Präfektur Tokio)